Existen varios edificios cristianos, catalogados como monasterio, en advocación a algún santo llamado Miguel.

Santos 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Miguel Arcángel, personaje bíblico (festividad: 29 de septiembre);
 San Miguel de los Santos (1591–1625), trinitario descalzo español (festividad: 10 de abril y 5 de agosto);
 San Miguel de Garicoïts (1797–1863) sacerdote vascofrancés (festividad: 14 de mayo).

Monasterios 
 Nota: orden por país, y luego por localidad/ciudad.

Bélgica 
 Abadía de San Miguel (Sint-Michielsabdij), en Amberes;

España 
 Monasterio de San Miguel de Escalada (B.I.C.), católico, en la provincia de León;
 Monasterio de San Miguel de las Dueñas (B.I.C.), católico, en la provincia de León;
 Real Monasterio de San Miguel (B.I.C.), católico, en la localidad de Liria, Valencia;
 Monasterio de San Miguel de los Reyes, católico, en la provincia de Valencia;
 Monasterio de San Miguel, católico, en la localidad de Bárcena, Asturias;
 Monasterio de San Miguel, católico, en la localidad de Bárzana, Asturias;
 Monasterio de San Miguel, católico, en la localidad de Bóveda, La Rioja;
 Monasterio de San Miguel Arcángel, católico, en la localidad de El Puerto de Santa María, Cádiz;
 Monasterio de San Miguel Arcángel, católico, en la localidad de San Martín de Rubiales, Burgos;

Francia 
 Monasterio de San Miguel de Cuixá, en los Pirineos Orientales;

Ucrania 
 Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev.

Otros edificios 

 Iglesia de San Miguel de Lillo, iglesia prerrománica en Oviedo —Patrimonio de la Humanidad —.